Brink (dorpsplein), een (gras)plein in een dorp
 Brink (Amstelveen), een straat en plein in Amstelveen Middenhoven
 Brink (tramhalte), een voormalige sneltramhalte en toekomstige tramhalte in Amstelveen
 Brink (Amsterdam), een plein in Amsterdam Watergraafsmeer (Betondorp)
 Brink (Assen), centraal plein in de stad Assen
 Brink (Baarn), een plein in Baarn
 Brink (Deventer), centraal plein in de stad Deventer
 Brink (Schalkwijk), centraal plein in het dorp Schalkwijk
 Brink (computerspel), een computerspel ontwikkeld door Splash Damage
 Brink (Sint Anthonis), het dorpsplein in de plaats Sint Anthonis
 Brink (noordelijke delen) (Zweeds: Brink (norra delen)), een plaats in de Zweedse provincie Stockholms län
 Brink (Ons Dorp), een fictieve straat in het bordspel Monopoly

Personen
 André Brink, Zuid-Afrikaans schrijver
 Nina Brink, later Nina Storms, Nederlands ondernemer
 Frits Brink, Nederlands bestuurder en politicus
 Ad van den Brink, Nederlands beeldhouwer
 Jan van den Brink, Nederlands politicus en bankier
 Jos Brink, voormalig Nederlands tv-presentator, acteur en predikant
 Julius Brink, Duits beachvolleyballer
 Robert ten Brink, Nederlands tv-presentator
 Wien van den Brink, Nederlands vakbondsleider en politicus